Синьки́ — топоним.

Белоруссия 
 Синьки — деревня в Берестовицком районе Гродненской области.
 Синьки — деревня в Сморгонском районе Гродненской области.

Украина 
 Синьки — село в Благовещенском районе Кировоградской области.